Болотово — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области России. Входит в состав Кундравинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на берегах реки Увелька, на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от города Чебаркуль, административного центра района. Абсолютная высота — 342 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 44,5 %, женщины — соответственно 55,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из семи улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Чебаркульского района